puede referirse a:
 un carácter frecuentemente escrito en forma caligráfica para desear longevidad y buena fortuna.
 Nakajima Kotobuki, un motor radial empleado en aviones japoneses antes y durante la Segunda Guerra Mundial;
 Ran Kotobuki, protagonista del manga Gals!;
 Tsukasa Kotobuki, diseñador de personajes de videojuegos y series de anime.

Notas